UHP steht für:
 Université Henri Poincaré, französische Universität in Nancy, heute Teil der Université de Lorraine
 Ultra High Pressure, Typ von Quecksilberdampflampen, siehe Quecksilberdampflampe #Höchstdrucklampen

Uhp steht für:
 Unhexpentium, derzeit hypothetisches chemisches Element mit der Ordnungszahl 165, siehe Chemische Elemente der achten Periode

Abkürzung